Deux navires de la marine polonaise ont porté le nom dORP Wicher :

 l'ORP Wicher, un destroyer lancé en 1928 et coulé en 1939 ;
 l'ORP Wicher, un destroyer lancé en 1949 et retiré du service en 1975.

Wicher